Острувек:

 Острувек — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Велюньский повят, Лодзинское воеводство.
 Острувек — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Любартувский повят, Люблинское воеводство.

См. также 
 Острув